Hermann Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ebeling (Politiker) (1852–1939), deutscher Politiker, MdL Preußen
 Hermann Ebeling (Journalist) (1909–1980), deutschamerikanischer Journalist und Schriftsteller 
 Hermann Ebeling (Parteifunktionär) (* um 1923), deutscher Parteifunktionär (NPD) 
 Hermann Ebeling (Synchronsprecher) (1928–2000), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hermann Ebeling (Autor) (* 1935), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor